Парк имени Г. И. Петровского (Белая Церковь) — название парка имени Шевченко в 1938—1998 годах.
 Парк имени Г. И. Петровского (Донецк)
 Парк имени Г. И. Петровского (Николаев)
 Парк имени Г. И. Петровского (Мариуполь)
 Парк имени Г. И. Петровского (Первомайск)